

Musique 
 Nothing Personal, troisième album d'All Time Low sorti en 2009.
 .

Cinéma 
 Nothing Personal, film canadien de George Bloomfield sorti en 1980.
 Nothing Personal, film britannique de Thaddeus O'Sullivan sorti en 1995.
 Nothing Personal, film néerlandais d'Urszula Antoniak sorti en 2009.